Список известных носителей-мужчин см. .

Дробышева — русская фамилия.

Дробышева Ирина Игоревна 1975 г.р.  балерина Новосибирского Театра Оперы и Балета. Член ЮНЕСКО.￼

Известные носители 
 Дробышева, Валентина Алексеевна (1924—2003) — советская работница строительной отрасли, бетонщица, Герой Социалистического Труда (1973).
 Дробышева, Елена Витальевна (род. 1964) — советская и российская актриса, телеведущая.
 Дробышева (Злобина), Марина Владимировна (род. 1986) — российская футболистка.

См. также 
 Дробышево
 Дробыши (Смоленская область)